

Patronyme 

 Alphonse-Alexandre Arson (1822-1895), sculpteur français.
 Pierre-Joseph Arson (1778-1851), négociant et banquier niçois.
 Olivier Arson (1979-), compositeur français de musiques de films.

Pseudonyme 

 Nicholaus Arson, nom de scène de Niklas Almqvist (1977-), guitariste punk suédois.

Bâtiment 
 La villa Arson établissement de Nice (France) réunissant une école d'art, un centre d'art contemporain, une résidence d'artistes et une médiathèque spécialisée.